Кампо Сан Хосе има више значења:

 Кампо Сан Хосе (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Сан Хосе (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику